Termín cloud (anglicky oblak) může označovat:
 autonomní skupinu uzlů sítě CZFree.Net
 technologii cloud computing
 cloud rap – podžánr hip hopu
 Cloud County – okres ve státě Kansas v USA

Související články 
 Clouds
 Saint Cloud (rozcestník)

Externí odkazy